Algarismos_romanos#IIII_e_IV, o número quatro na numeração romana (Unicode: "Ⅳ", 0x2163; "ⅳ", 0x2173)
 Século IV
 Século IV a.C.

Na Ciência, Medicina
 "Via intravenosa", abreviatura v.i., para via de administração de fármaco;
 Injeção intravenosa, abreviatura IV, idém
 "Radiação infravermelha", ou raios IV;
 Espectroscopia de infravermelho, ou "espectroscopia IV"

Na Música
 "IV (álbum de Godsmack)": álbum da banda norte-americana Godsmack
 "I.V.": single da banda japonesa X Japan

0004